«Огонёк» — московский завод, специализирующийся на выпуске детских игрушек преимущественно из пластмассы и пластизоли.

Описание 

Завод «Огонёк» был открыт в 1963 году. За годы своего существования завод стал одним из передовых производителей детской игрушки как в России, так и в СНГ.

Работники завода выпускают более 600 видов детской игрушки из экологически чистого сырья с использованием современных технологий и нового оборудования. Каждый месяц в ассортимент завода добавляются новые позиции (куклы, коллекции пластизольных игрушек). Особое внимание уделяется разработке одежды и украшений для кукол. В ассортимент входят модели машин, поездов; конструкторы, 200 видов кукол, дома и аксессуары для кукол, сборные пластиковые модели танков, кораблей и самолётов, 120 наименований игрушек из пластизоли, разнообразные настольные игры.

Вся продукция завода имеет сертификаты соответствия Российской Федерации. Продукция завода продаётся по всей территории России, а также в странах СНГ. В данный момент с целью повышения качества обслуживания покупателей и расширения ассортимента предлагаемой продукции, завод подписал прямые договора о сотрудничестве, в частности импорт игрушек от передовых производителей из Европы и Китая.

Ссылки 
 
 Интервью с менеджером завода по рекламе И. Киселёвой 
 Страница  на сайте shirpotreba.net

Производители игрушек России